Self Defense steht für:

 Self-Defense, US-amerikanischer Film von Phil Rosen (1932)
 Self Defense (1983), kanadischer Spielfilm von Paul Donovan und Maura O'Connell

Siehe auch:
 Selbstverteidigung